Jimmy Vasser, ameriški dirkač serije Champ Car, * 20. november 1965, Canoga Park, Kalifornija, ZDA.

Jimmy Vasser se je rodil 20. novembra 1965 v Canoga Parku, Kalifornija. V seriji CART je debitiral v sezoni 1992, ko je dosegel dve uvrstitvi med dobitnike točk, najboljšo s sedmim mestom. V sezoni 1993 je dosegel svojo prvo uvrstitev na stopničke s tretjim mestom, v sezoni 1994 se mu višje od četrtega mesta, ki ga je dosegel tudi na dirki Indianapolis 500 in s tem dosegel svojo najboljšo uvrstitev Indianapolisa 500, ni uspelo uvrstiti. V sezoni 1995 je dosegel štiri uvrstitve na stopničke, prvo zmago pa že na prvi dirki v naslednji sezoni 1996, ko je s še tremi zmagami in konstantnimi uvrstitvami brez odstopa osvojil naslov prvaka, ki predstavlja vrhunec njegove kariere. V sezoni 1997 je z eno zmago osvojil tretje mesto v prvenstvi, v sezoni 1998 pa s tremi zmagami drugo. V sezonah 2000 in 2002 je dosegel še po eno zmago, po prvi dirki v sezoni 2006 pa se je upokojil kot dirkač. Skupno je nastopil na 232-ih dirkah v seriji CART/Champ Car, na katerih je dosegel deset zmag, 33 uvrstitev na stopničke in devet najboljših štartnih položajev.

Popolni rezultati Champ Cara
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Živeči ljudje
Ameriški dirkači